C++/CLI — язык для среды программирования Microsoft .NET. Он интегрирует C++ стандарта ISO с Объединённой системой типов (Unified Type System, UTS), рассматриваемой как часть общеязыковой инфраструктуры (Common Language Infrastructure, CLI). Он поддерживает и исходный уровень, и функциональную совместимость исполняемых файлов, скомпилированных с родного и управляемого C++.
C++/CLI представляет собой дальнейшее развитие Managed C++. C++/CLI стандартизирован в ECMA как ECMA-372.

Доступен в Microsoft Visual Studio начиная с версии 2005.

Примечание: В Visual Studio 2010 отсутствует IntelliSense для C++/CLI. Причину разработчики не огласили, однако предложили временное решение для смешанных проектов C++ и C++/CLI. Для первых файлов нужно не указывать при компиляции в свойствах проекта /clr: nostdlib. Данный баг исправлен в Visual Studio 2012

Литература

Примечания

Ссылки 
 ECMA 372: Спецификация языка C++/CLI 
 Описание C++/CLI в библиотеке MSDN 
 Вопрос про IntelliSense в C++ в Visual Studio 2010 на social.msdn.microsoft.com 

C++
Реализации языков программирования для платформы .NET